Duits voetbalelftal (mannen)
 Duits voetbalelftal (vrouwen)
 Duits voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 20 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 17 (vrouwen)